Oyama-Schrein (Oyama-jinja) ist der Name mindestens zweier Shintō-Schreine in Japan:

 der Oyama-Schrein (尾山神社) in Kanazawa (Präfektur Ishikawa), siehe Oyama-Schrein (Kanazawa).
 der Oyama-Schrein (雄山神社) in Tateyama (Präfektur Toyama), siehe Oyama-Schrein (Tateyama).